Prisoners in Paradise – album dei Europe del 1991
Prisoners in Paradise – singolo degli Europe estratto dall'album omonimo
Prisoners in Paradise - Prigionieri in paradiso – documentario sulla seconda guerra mondiale diretto da Camilla Calamandrei nel 2002